Die Bezirksliga Halle 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Halle durchgeführten Bezirksliga Halle. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Halle und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Stahl Thale sicherte sich überlegen nach 1976 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und kehrte nach einjähriger Abwesenheit in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen die beiden Vorjahresaufsteiger SG Dynamo Halle-Neustadt und BSG Aktivist Geiseltal-Mitte sowie nach fünf Spielzeiten die BSG VEM Zörbig ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Erstplatzierten der Aufstiegsrunde die BSG Stahl Walzwerk Hettstedt nach zweijähriger Abwesenheit, die BSG Motor Roßlau als Bezirksliganeuling und die BSG Motor Köthen nach 1973 auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Fortschritt Weißenfels dazu. 


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 101.422 Zuschauer (ø 422 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.500 BSG Motor Quedlinburg – BSG Stahl Thale (15. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 14 ASG Vorwärts Wolfen – BSG Empor Halle (10. Spieltag)

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die sechs Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel 4 errang die Zweitvertretung von der BSG Mansfeld-Kombinat Sangerhausen den ersten Rang. Da diese Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten der BSG Mansfeld-Kombinat Allstedt. Jede Mannschaft bestritt je zwei Heim- und Auswärtsspiele sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

(kursiv) Spiele auf neutralen Platz

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79